Во-ле-Монсело́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Жи. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70527.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 28 км севернее Безансона, в 26 км к юго-западу от Везуля.

По территории коммуны протекает небольшая река Жуан ().

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 76 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 44 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 34 были экономически активными, 10 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 61,1 %). Из 34 активных жителей работали 33 человека (20 мужчин и 13 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 10 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона